Geografia społeczno-ekonomiczna
 Laja – miasto w Boliwii,
 Laja – gmina w Boliwii,
 Laja – miasto w Chile,
 Laja – miejscowość na Cyprze,
 La Laja – miejscowość w Panamie.

Geografia fizyczna
 Laja – wodospad w Chile,
 Laja – jezioro w Chile,
 Laja – rzeka w Chile,
 Laja – rzeka w Meksyku.

Inne 
 laja (Layia) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych

Zobacz też 
 Lajas